Ziegenberg steht für folgende geographische Objekte:

Berge und Erhebungen in Deutschland: 
 Ziegenberg (Buntenbock) (597,5 m), bei Buntenbock, Oberharz, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Ziegenberg (Müsen) (Hölzenberg; 521,1 m), im Rothaargebirge, bei Müsen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Ziegenberg (Thüringen) (496,6 m), im Thüringer Schiefergebirge, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Ziegenberg (Frohnhausen) (470,3 m), bei Frohnhausen (Battenberg), Sackpfeifen-Vorhöhen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Nordhessen
 Ziegenberg (Braunschwende) (371,2 m), bei Braunschwende, Unterharz, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Ziegenberg (364,0 m), im Volmetal, Märkisches Sauerland bei Schalksmühle, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ziegenberg (Haarhausen) (332,6 m), bei Haarhausen (Amt Wachsenburg), Ilm-Kreis, Thüringen
 Ziegenberg (315,7 m), bei Heimburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Ziegenberg (Westerhöfer Bergland) (ca. 314,7 m), im Westerhöfer Bergland, bei Westerhof, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Ziegenberg (Höxter) (304,7 m), bei Höxter, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Ziegenberg (Bad Freienwalde) (ca. 68 m), in Bad Freienwalde, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Ziegenberg (Wutike) (53,8 m), bei Wutike, Gemeinde Gumtow, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Großer Ziegenberg (306,1 m), bei Ballenstedt, Unterharz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt; siehe Schulungszentrum Großer Ziegenberg

Berge und Erhebungen in Tschechien: 
 Ziegenberg, deutscher Name von Kozina (Fichtelgebirge) (642,0 m), im Fichtelgebirge bei Nový Žďár (Aš), Bezirk Cheb, Region Karlovarský
 Ziegenberg, deutscher Name von Kozí vrch (379,9 m), im Böhmischen Mittelgebirge bei Neštědice (Povrly), Bezirk Ústí nad Labem, Region Ústecký

Naturschutzgebiete:
 Naturschutzgebiet Ziegenberg bei Heimburg, auf dem Ziegenberg bei Heimburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Ziegenberg (Sachsen-Anhalt), auf dem Ziegenberg (Braunschwende), Landkreis Mansfeld-Südharz und Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Ziegenberg (Naturschutzgebiet, Medebach), Stadt Medebach, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Ziegenberg (Naturschutzgebiet, Paderborn), Stadt Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Ziegenberg (Naturschutzgebiet, Borchen), Borchen, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Buchenwälder zwischen Ziegenberg und Langer Berg, Stadtgebiet von Höxter, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen

Orte:
 Ziegenberg (Gemeinde Ottendorf), Katastralgemeinde von Ottendorf an der Rittschein, Steiermark, Österreich
 Langenhain-Ziegenberg, Ortsteil von Ober-Mörlen, Wetteraukreis, Südhessen
 Ziegenberg, Ort im Kreis Kolberg-Körlin, Pommern, seit 1945: Sianożęty, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Ziegenberg, 1926 bis 1945 Schönhausen, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Kozia Góra (Łukta), Ort in der Gmina Łukta, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
Plätze:

 Ziegenberg (Biedenkopf), Platz in der Kernstadt Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Mittelhessen

Siehe auch:
 Burg Ziegenberg
 Ziegenkopf
 Ziegenküppel
 Ziegelberg